Venta de Vargas puede referirse a:

 Venta de Vargas, película española de 1958.
 Venta de Vargas (flamenco), restaurante de San Fernando (Cádiz), conocido por su ambiente musical flamenco, donde han actuado figuras del cante como Camarón de la Isla.
 Venta de Vargas (álbum), disco grabado en 1967 por Camarón en dicho restaurante.